Martuni är en kommun i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Jerevan. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Martuni är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Armenien